Deflandre ist der Familienname folgender Personen:

 Éric Deflandre (* 1973), belgischer Fußballspieler
 Georges Deflandre (1897–1973), französischer Paläontologe
 Marthe Deflandre-Rigaud (1902–1987), französische Paläontologin, Ehefrau von Georges Deflandre